Peru
 Lamas (provincie), een provincie in de regio San Martín in Peru
 Lamas (San Martín), de hoofdstad van de gelijknamige provincie

Plaatsen in Portugal:
 Lamas (Braga), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Braga
 Lamas (Cadaval), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Cadaval
 Lamas (Macedo de Cavaleiros), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros
 Lamas (Miranda do Corvo), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Miranda do Corvo
 Lamas de Mouro, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Melgaço
 Lamas de Olo, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Real
 Lamas de Orelhão, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mirandela
 Lamas do Vouga, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Águeda
 Santa Maria de Lamas, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira

Personen:
 Lorenzo Lamas, een Amerikaans acteur
 Carlos Saavedra Lamas, een Argentijns academicus en politicus, die in 1936 de Nobelprijs voor de Vrede won
 Lorenzo Lamas, een Amerikaans acteur

Programma:
 De Lama's, een Nederlands televisieprogramma van BNN uitgezonden van 2004-2008